Das Lausanne Billard Masters 2021 war ein Dreiband Billardturnier, einer Disziplin im Karambolage-Billard. Es fand zum achten Mal statt und wurde vom 19. bis zum 21. November 2021 im Casino de Montbenon in Lausanne, Schweiz ausgetragen. Sieger wurde der Spanier Daniel Sánchez.

Besondere Ereignisse 
Durch eine Last Minute Absage vom Weltranglistenersten Dick Jaspers  musste sich die Turnierleitung in Lausanne um einen neuen Teilnehmer bemühen. Der Vater von Jaspers liegt mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung in einer Klinik. Für ihn nimmt der Belgier Roland Forthomme am Turnier teil.

Beschreibung 
Es handelt sich um ein Einladungsturnier, das 2011 durch den Carambolage-Weltverband UMB genehmigt wurde. Eingeladen waren neun Weltklassespieler, ein Schweizer Spieler sowie ein österreichischer Nachwuchsspieler. Wieder wurde mit der Damen Weltmeisterin Therese Klompenhouwer auch eine Frau zu diesem Turnier eingeladen. Ähnlich wie beim AGIPI Billard Masters gab es kein festes Preisgeld, sondern Basisgelder, die durch diverse Boni erhöht werden konnten. Gespielt wurde auf 40 Points, in der Gruppenphase mit Nachstoß, in der Finalrunde ohne Nachstoß. Das Turnier wurde bis zum Viertelfinale an zwei Tischen gespielt und vom TV-Sender Five&Six live übertragen. Turnierleiterin war die CEB-Präsidentin Diane Wild.

Spieler 
2021 wurde mit 12 Teilnehmern in drei Vierer-Gruppen gespielt.

  Dick Jaspers (ersetzt durch Roland Forthomme)
  Eddy Merckx
  Daniel Sánchez
  Semih Saygıner
  Tayfun Taşdemir
  Therese Klompenhouwer
  Torbjörn Blomdahl
  Jérémy Bury
  Dion Nelin
  Kim Jun-Tae
  Nikolaus Kogelbauer
  Michel Boulaz

Preisgeld 
Im Gegensatz zu den meisten anderen Carambolageturnieren wurde hier die Gewinnsumme der einzelnen Spieler nach einem sogenannten Bonussystem ausgezahlt. Neben der festen Summe für die entsprechende Platzierung konnte ein Spieler noch diverse Boni erhalten. Folgende Liste zeigt den Bonusschlüssel 2021:

Anmerkungen
 *1 Gilt nicht für Schweizer Teilnehmer

Gruppenphase

Endrunde

Abschlusstabelle

Folgetermin 
 2022: 18. bis 20. November 2022 in Lausanne

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz
 
 Turnierinfo, Ergebnisse, Ranking, etc. auf Cuesco

Einzelnachweise 

2021
Lausanne Billard Masters 2021